La liste des villes et villages fleuris de l'Oise dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de l'Oise, dans les Hauts-de-France.

En 2022, 54 communes du département figurent au palmarès du concours.

Communes labellisées

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 54 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 5 communes.
 3 fleurs : 11 communes.
 2 fleurs : 18 communes.
 1 fleur : 20 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de l'Oise labellisées « Ville ou village fleuri » :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Prix nationaux 

 Prix national de l'Arbre : Beauvais (2022).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Oise
Liste en rapport avec l'Oise